Een ander woord voor laars
 Stiefel (drinkglas), een drinkglas in de vorm van een laars